Фамилија Морено има више значења:

 Фамилија Морено, Ехидо Руиз Кортинез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Морено (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Морено, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Морено, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Морено, Колонија Групо Реформа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Морено, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Морено, Колонија Теколоте Батакез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику